Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Kordylewski – polski astronom
 Leszek Kordylewski – polsko-amerykański biolog
 Włodzimierz Kordylewski – polski inżynier elektronik